El Torneig de Båstad 2013 és un esdeveniment de tennis disputat sobre terra batuda. En categoria femenina s'anomenà Collector Swedish Open 2013 i es disputà entre el 13 i el 21 de juliol de 2013 dins el circuit International Tournaments de la WTA. En categoria masculina s'anomenà Skistar Swedish Open 2013 i es jugà entre el 6 i el 14 de juliol de 2013 dins de les sèries 250 de l'ATP. La 66a edició del torneig es va celebrar al Båstad Tennisstadion de Båstad, Suècia.

El tennista argentí Carlos Berlocq va guanyar el primer torneig de la seva carrera. L'estatunidenca Serena Williams va guanyar el seu setè títol individual de la temporada.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles masculins 
 Quadre dobles femenins 

2013
ATP World Tour 2013
WTA Tour 2013